Юха-Пекка Хютёнен (; 22 мая 1981, Йювяскюля, Финляндия) — финский хоккеист, центральный нападающий клуба Блэк Уингз Линц. Участник четырёх чемпионатов мира (2009, 2010, 2013, 2015) в составе сборной Финляндии.

Двукратный чемпион Финляндии (2009, 2012) в составе «ЮИПа».

Статистика

Клубная карьера 
Статистика на 01.05.21.

Международные соревнования

Достижения

Командные 
 ЮИП (мол).
 Бронзовый призёр молодежной СМ-Лиги: 2001.

 Юкурит
 Чемпион второй лиги Финляндии: 2003.

 ЮИП
 Чемпион СМ-Лиги: 2009, 2012.
 Бронзовый призёр СМ-Лиги: 2010, 2017.
 Победитель Хоккейной Лиги чемпионов: 2018.

 Амур
 Финалист Кубка Надежды: 2013.

Финляндия (мол).
 Чемпион первенства мира (до 18): 98/99.
 Вице-чемпион первенства мира (до 20): 2000/01.

Индивидуальные 
 ЮИП
 Рекорд СМ-Лиги по победным голам: 2010 (7 голов).
 Рекорд СМ-Лиги по голам в меньшинстве: 2012 (4 гола).

Ссылки 
 Профиль на сайте hockeydb.com
 Профиль на сайте eliteprospects.com
 Профиль на сайте Sports.ru
 Статистика хоккеиста

Хоккеисты Финляндии
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные центральные нападающие
Игроки ХК ЮП
Игроки ХК «Юкурит»
Игроки ХК «Амур»
Игроки ХК «Лозанна»
Игроки сборной Финляндии по хоккею с шайбой